Binzelberg bezeichnet
 Binzelberg, ehemalige Schreibweise des Dorfes Binselberg in der Grafschaft Hohenlohe in Franken, heute ein Stadtteil von Gerabronn
 Burg Binzelberg, abgegangene Niederungsburg im Flurbereich Binzelberg 1200 Meter südöstlich der Stadt Usingen im Hochtaunuskreis (Hessen)

Siehe auch
 Binselberg
 Vinzelberg (Begriffsklärung)